

Матаморас — місто, штат Пенсільванія
 Матаморас — селище, штат Огайо